Андерс Ретциус:
 Ретциус, Андерс Адольф (1796—1860) — шведский анатом и натуралист.
 Ретциус, Андерс Яхан (1742—1821) — шведский ботаник, миколог, зоолог, химик и фармацевт.